David DeFeis – cantante, tastierista, cantautore e produttore musicale statunitense
 Leopoldo De Feis – archeologo e presbitero italiano